

Patronyme

Wilenius 
  (1944- ), joueur de hockey finlandais
 Georg Wilenius (1831–1892), architecte finlandais
  (1961- ), chanteuse pop finlandaise
  (1961- ), chercheur et professeur finlandais
  (1930- ), professeur de philosophie finlandais
  (1993- ), joueur de hockey finlandais
 Waldemar Wilenius (1868–1940), architecte finlandais
  (pseudonyme de Michael Wilenius, né en 1961), manager, producteur finlandais

Vilenius 
 , journaliste et producteur de musique finlandais
  (1900–1969), chroniqueur et syndicaliste finlandais
  (épouse Vilenius, 1885–1971), actrice finlandaise
  (1910- ), écrivaine finlandaise
  (pseudonyme de Kari Vilenius), musicien finlandais
  (1971- ), perchiste finlandaise

Voir aussi 
 

Patronyme suédois